Große Wallstraße 11 ist die Adresse folgender Gebäude:

* Große Wallstraße 11 in Boizenburg/Elbe, siehe Liste der Baudenkmale in Boizenburg/Elbe
 Große Wallstraße 11 in Görlitz, siehe Liste der Kulturdenkmale in Nikolaivorstadt